Скафа:

 Скафа — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Пескара.
 Скафа, Пётр Владимирович — советский технолог, ученый, менеджер.